L'équipe d'Andorre de rink hockey est la sélection nationale qui représente l'Andorre en rink hockey.

Sélection actuelle

Références 

Andorre
rink hockey
Rink hockey en Andorre